De Beker van Marokko, ook wel bekend als de Coupe du Trône, is het belangrijkste voetbalbekertoernooi in Marokko dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Marokkaanse voetbalbond (FRMF).  In tegenstelling tot de Marokkaanse competitie loopt het toernooi parallel met het kalenderjaar.

Winnaars

Erelijst 

M
Voetbal in Marokko
Sportevenement in Marokko